Auguste Delpech (1846-1935), homme politique français ;
 Auguste-Louis-Dominique Delpech (1818-1880), médecin et homme politique français ;
 François-Séraphin Delpech (1778-1825), lithographe français ;
 
 Hermann Delpech (1864-1945), peintre français ;
 Isidore Delpech (1874-1953), général de brigade français ;
 Jacques-Mathieu Delpech (1777-1832), médecin français ;
 Jeanine Delpech, journaliste, traductrice française, auteur de roman d’amour, romans et ouvrages historiques, récits sentimentaux et romans policiers ;
 Jean Delpech (1916-1988), graveur et peintre français ;
 Jean-Luc Delpech (né en 1979), coureur cycliste français ;
 Jean-Philippe Delpech (né en 1967), footballeur français ;
 Julie Delpech, personnalité politique française
 Léon Delpech (né en 2002), footballeur français ;
 Louis Delpech (1834-1896), homme politique français ;
 Michel Delpech (1946-2016), auteur-compositeur et chanteur français ;
 Paul Delpech (1682-1751), noble français, conseiller du roi et fermier général ;
 Pauline Delpech (née en 1981), écrivain et comédienne française ;
 Prosper-Bernard Delpech (1827-1909), supérieur des Missions étrangères de Paris ;
 Romain Delpech (né en 1986), volleyeur français ;
 Thérèse Delpech (1948-2012), chercheuse et politologue française ;
 Yannick Delpech (né en 1976), chef cuisinier français ;
 Famille Delpech de Frayssinet, famille française d'ancienne bourgeoisie du Rouergue et du Quercy.

Voir aussi

Notes et références